"Huanca" pode ser:
 Huanca (distrito), no Peru
 Huanca-Huanca (distrito), no Peru
 Huanca Sancos (província), no Peru

Desambiguações de topônimos